Роговое — топоним в России:

Населённые пункты 
 Роговое — село в Слободском районе Кировской области.
 Роговое — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Роговое — село в Мантуровском районе Курской области.
 Роговое — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Роговое — деревня в Михайловском районе Рязанской области.

Прочее 
 станция Роговое — Россия, Курская область, Горшеченский район
 озеро Роговое — Россия, Мурманская область, Терский район
 озеро Роговое — Россия, Мурманская область, Мончегорск

См. также 
 Старое Роговое